Ельцыно — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Подлесного сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Подлесный сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вологды — 11 км, до центра муниципального образования Огарково — 4 км. Ближайшие населённые пункты — Реброво, Лисицыно, Харачево, Бурлево, Бабиково, Мостища.

По переписи 2002 года население — 4 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района